La saison 1993-1994 de la 2. Bundesliga voit la promotion du VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen et du TSV 1860 München en Bundesliga. À l'issue de cette saison, le groupe est réduit de 20 à 18 clubs.

Classement final 

Rot Weiss Essen a vu sa licence retirée en cours de saison, et  malgré ses 9 victoires, 11 matchs nuls et 18 défaites, tous ses points ont été annulés les autres clubs conservent le résultat obtenu contre Essen.

1993-1994
Allemagne D2 1993-1994
Allemagne D2 1993-1994
Football D2 1993-1994